Limbur Baru (Muara Kemumu), een plaats in Indonesië
Limbur Baru (Limbur Lubuk Mengkuang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing